Valence se poate referi la:
 Valence, Charente, comună în departamentul Charente, Franța.
 Valence, Drôme, un oraș în Franța, prefectura departamentului Drôme în regiunea Ron-Alpi.
 Valence, Tarn-et-Garonne, comună în departamentul Tarn-et-Garonne din sudul Franței.
 Valence-en-Brie, comună în departamentul Seine-et-Marne din sudul Franței.
 Valence-sur-Baïse, comună în departamentul Gers din sudul Franței.
 Valence-d'Albigeois, comună în departamentul Tarn din sudul Franței.